Лев Данилович (ок. 1228 — ок. 1301) — князь Белзский (1245—1263), Холмский, король Галицкий;
Лев Юрьевич (ум. 1323) — князь Луцкий, Галицкий и король Галицкой Руси (с 1308 года).